Keresztes László (1917–?) mezőgazdasági szakoktató és szakíró
 Keresztes László (Keresztes László Pál néven is) (1941) finnugor nyelvész, külföldieknek szóló magyar nyelvtanok szerzője 

hasonló néven
 Keresztes László Lóránt (1975) politikus, közgazdász